Rakowiec (gromada w powiecie kwidzyńskim)
 Rakowiec (gromada w powiecie tczewskim)